Horvátország
Peščenik falu Sokolovac községben, Kapronca-Körös megyében

 Szlovénia
Peščenik falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban